Der Begriff Weihnachtsflut bezeichnet mehrere Sturmfluten an der Nordseeküste, die Weihnachten stattfanden:

 Weihnachtsflut 1593
 Weihnachtsflut 1717